Fenghuangshan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Fenghuang Shan (ö i Kina, Zhejiang, lat 29,54, long 121,58), 
 Fenghuangshan (socken i Kina), Hebei, 

Robotskapade Kinaförgreningar